Открытый чемпионат Гуанчжоу 2009 — профессиональный теннисный турнир, проводимый WTA (международная категория) в городе Гуанчжоу, Китай на открытых кортах с покрытием типа хард.

В 2009 году турнир проходил с 14 по 20 сентября.

Турнир начинал промежуточную стадию сезона — несколько следующих недель все теннисные турниры проводились в азиатском регионе, после чего частично переместились в Европу, а частично продолжились, но уже как подготовка к итоговому турниру «Б» — в Бали.

Первой сеянной в одиночном турнире являлась 21-я ракетка мира Анабель Медина Гарригес.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=

Секция 2

Финальные раунды

Факты 
  Шахар Пеер начала на этом турнире свою самую успешную серию матчей в этом году — на протяжении 12 игр кряду (начиная с первого круга этого турнира) она не проигрывала, выиграв за это время 2 турнира серии International.
  Альберта Брианти впервые в карьере вышла в финал одиночного турнира WTA.

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Гуанчжоу по теннису
 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Китай
Теннис
Сентябрь 2009 года
2009